«Возвращение Джека Потрошителя» (известен также под названием «Маньяк из преисподней») — слэшер/триллер 2001 года режиссёра Джона Эйрса. В 2004 году вышел сиквел фильма «Возвращение Джека Потрошителя 2». Премьера фильма состоялась 8 августа 2001 года.

Сюжет 

Девушка Молли учится в университете на юридическом факультете, где основное её внимание занимает криминалистика, преступная деятельность маньяков-убийц. Как ни странно, в университете начинаются серийные убийства, жертвами которых становятся её сокурсники. Группа студентов вместе с Молли начинает расследование преступлений в надежде обнаружить преступника. Вскоре выясняется, что все свои убийства преступник совершает, копируя способы известного убийцы прошлого — Джека Потрошителя.

В ролях 

Молодёжные фильмы
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 2001 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы о Джеке-потрошителе
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях